Бонни Бакингем (Bonnie Buckingham, 25 марта 1923, Сиэтл, Вашингтон — 13 января 2019), более известная как Bonnie Guitar, — американская певица и гитаристка, исполнительница музыки кантри, известность которой принёс хит «Dark Moon» (#6, 1957). В конце 1950-х годов она основала записывающий лейбл Dolton Records, где вышли первые пластинки The Fleetwoods и The Ventures, в 1960-х — ушла из Dolton и стала совладелицей Jerden Records.

Биография 
Бонни Бакингем родилась в Сиэтле, штат Вашингтон; играть на гитаре начала в юношеские годы, в 1950-х годах приступила к работе сессионной гитаристкой, сотрудничая с Лос-Анджелесскими лейблами Fabor Records, Abbott Records и Radio Recorders; здесь и получила прозвище, ставшее сценическим псевдонимом.

Скончалась Б. Гитар 13 января 2019 года .

Дискография

Альбомы (избранное) 
 1966 — Miss Bonnie Guitar (Country Albums, #21)
 1966 — Two Worlds (Country Albums, #15)
 1967 — Award Winner (Academy of Country and Western Music) (Country Albums, #38)
 1968 — Bonnie Guitar (Country Albums, #30)
 1968 — I Believe in Love (Country Albums, #39)
 1969 — Affair! (Country Albums, #40)

Синглы

Примечания 

Кантри-музыканты США
Исполнители RCA Victor
Исполнители MCA Records
Поп-вокалисты США
Исполнители Dot Records